Bovay ist der Familienname folgender Personen:

 Alvan E. Bovay (1818–1903), US-amerikanischer Politiker
 Michel Bovay (1944–2009), Schweizer Zen-Meister
 Steve Bovay (* 1984), Schweizer Radrennfahrer